El 29º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló entre noviembre y diciembre del año 2000 en Nueva Delhi. En esta edición, se cambió el formato de encuentros entre la campeona del mundo contra una retadora en favor de un sistema de llaves con 64 participantes de todo el mundo.

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de octubre del 2000.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez